Kazimierz Łubieński (1652–1719) – biskup krakowski i chełmski, opat czerwiński
 Kazimierz Łubieński (zm. 1765) – szambelan królewski, starosta lelowski i jadownicki